ЛОХАС-Парк () — станция Гонконгского метрополитена, открытая 26 июля 2009 года. В проекте имела название «Чёнкуаньоу-Саут». На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Галерея 

Станции Гонконгского метрополитена
Линия метрополитена Чёнкуаньоу